Sicarius est le quatrième tome de la série fantasy d'Anne Robillard A.N.G.E.. Il est paru le  aux éditions Michel Brûlé au Canada puis le  aux éditions Michel Lafon en France.

Le titre fait révérence à l'un des deux témoins de Jeshua (Jésus) qui ont comme mission de protéger le monde des forces du mal.

Résumé 
les événements qui ont été prédits dans la Bible sont sur le point de se produire

Liens externes 
 Site officiel de la série

A.N.G.E.
Roman d'Anne Robillard
Roman de fantasy canadien
Roman canadien paru en 2008
2008 en fantasy